Liebenau (Felső-Ausztria), település Ausztriában, Felső-Ausztria tartományban, a Freistadti járásban
Liebenau (Graz). grazi városrész
Liebenau (Weser-Nienburgi járás), település Németországban, Alsó-Szászországban
Liebenau (Hessen), település Németországban, Hessenben
Libnov, cseh település német neve